Il doppio del torneo di tennis ATP Firenze 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Paolo Bertolucci e Adriano Panatta che hanno battuto in finale Robert Machan e Balázs Taróczy 6-3, 3-6, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Firenze 1974